María Elena, een gemeente in de Chileense provincie Tocopilla
 Maria Elena (nummer), een nummer van Los Indios Tabajaras uit 1958